

Pessoas
Robert Bruce Merrifield

Localidades

Merrifield (Virgínia)

Desambiguação